Kunice kan verwijzen naar de volgende gemeenten/plaatsen:
 De Tsjechische gemeente Kunice (okres Blansko)
 De Tsjechische gemeente Kunice (okres Praha-východ)
 Het Poolse dorp Kunice (Neder-Silezië) (Duits: Kunitz)
 De gelijknamige Poolse landgemeente Kunice (gemeente)